Haswell steht für:

 Haswell (Colorado), Ort in den Vereinigten Staaten
 Haswell (Durham), Ort in England
 Haswell-Insel, Insel vor der Küste des Königin-Marie-Lands, Antarktika
 Haswell-Inseln, Inselgruppe vor der Küste des Königin-Marie-Lands, Antarktika

Haswell ist der Familienname folgender Personen:

 John Haswell (1812–1897), österreichischer Ingenieur und Konstrukteur
 Robert Haswell (1768–1801), amerikanischer Händler
 Russell Haswell (* 1970), britischer Multimedia-Künstler
 William Aitcheson Haswell (1854–1925), australischer Zoologe 

Siehe auch:
 Intel-Haswell-Mikroarchitektur, Prozessortyp von Intel